BTC o British Transport Commission
 BTC o bitcoin, moneda digital descentralitzada creada per l'autor pseudònim Satoshi Nakamoto